22 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 37 шахової Олмпіади, що проходила з 20 травня по 4 червня 2006 року в італійському місті — Турин.

У змаганнях взяли участь 103 команди (Італія була представлена двома командами), у складі яких грали 417 шахісток (54 гросмейстери, 74 міжнародних майстри, 59 майстрів ФІДЕ та 4 гросмейстери, 34 міжнародних майстри і 2 майстрів ФІДЕ - чоловіки. 

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 13 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО). → 4. Коефіцієнтом Бергера.

Контроль часу: 90 хвилин на гру, якщо гра незавершувалась - 30 секунд на один хід.

Збірна України у складі Наталі Жукової, Катерини Лагно, Інни Яновської-Гапоненко, Ганни Ушеніної
вперше з часів незалежності України виграли золоті медалі.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Бх — Коефіцієнт Бухгольца.
 Бг — Коефіцієнт Бергера.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Склади команд (Десятка призерів)

Індивідуальні результати

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
2006 у шахах
Спортивні змагання у Турині
Шахи в Італії
2006 у Турині
Травень 2006
Червень 2006